Chris Montez (1943-), chanteur américain ;
Lola Montez (1821-1861), danseuse, actrice et courtisane d'origine irlandaise ;
María Montez (1912-1951), actrice dominicaine, qui a donné son nom à :
l'aéroport international María-Montez, à Santa Cruz de Barahona, en République dominicaine ;
Gabriella Montez, personnage fictif de la série de films musicaux américaine High School Musical, interprété par Vanessa Hudgens.